Rush'n Attack peut désigner :
 Rush'n Attack, titre nord-américain de Green Beret, un jeu vidéo créé par la société Konami en 1985 ;
 Rush'n Attack: Ex-Patriot, un jeu vidéo sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2011, la suite du précédent.

Voir aussi